Pérouse est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme

 Perouse, ancienne commune fondée par des Vaudois réfugiés d'Italie, aujourd'hui intégrée à Rutesheim

 Pérouse, ville de la province de Pérouse
 Guerre de Pérouse, guerre civile de la République romaine en 41-40 av. J.-C.
 Perosa Argentina, anciennement Perosa, en français Pérouse, localité des Vallées vaudoises

 Pérouse, commune du Territoire de Belfort.
 Pérouse, toponyme roman de la commune de Pfetterhouse dans le Haut-Rhin
 Perrouse, commune de la Haute-Saône

Hydronyme
 Pérouse, rivière française, affluent de la Vilaine.

Patronyme
 Pierre-Annet de Pérouse, évêque de Gap (1754-1763) ;
 Jacques Philippe Pérouse (1803-1866), homme politique français, ancien député du Gard.
 Gabriel Pérouse, né le 10 août 1874 et mort le 5 décembre 1928, archiviste et historien ;
 Jean-Marie Pérouse de Montclos (1936-), historien de l'architecture français.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme

es:Perusa